Valadao oder  Valadão ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Paula Valadão (* 1976), brasilianische Sängerin und Songschreiberin
 Ary Valadão (1918–2021), brasilianischer Politiker 
 David Valadao (* 1977), US-amerikanischer Politiker
 Jece Valadão (1930–2006), brasilianischer Schauspieler